Эваз:

 Эваз — девятнадцатая руна германского алфавита. Название руны означает «лошадь».
 Эваз — город на юге Ирана, в провинции Фарс. Входит в состав шахрестана Ларестан.